Gelenius ist der Familienname folgender Personen:

des böhmischen Gelehrten Sigismund Gelenius (16. Jahrhundert)
Johannes Gelenius (Kölner Geschichtsschreiber, 17. Jh., Bruder von Aegidius Gelenius)
Aegidius Gelenius (Kölner Geschichtsschreiber, 17. Jh., Bruder von Johannes Gelenius)